Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройшов в Антверпені, Бельгія з 30 вересня по 6 жовтня 2013 року.

Розклад

Медальний залік

Призери

Чоловічі результати

Абсолютна першість 
Фінал відбувся 3 жовтня.

Вільні вправи 
Фінал відбувся 5 жовтня.

Кінь 
Фінал відбувся 5 жовтня.

Кільця 
Фінал відбувся 5 жовтня.

Опорний стрибок 
Фінал відбувся 6 жовтня.

Бруси 
Фінал відбувся 6 жовтня.

Перекладина 
Фінал відбувся 6 жовтня.

Жіночі результати

Абсолютна першість 
Фінал відбувся 4 жовтня.

Опорний стрибок 
Фінал відбувся 5 жовтня.

Різновисокі бруси 
Фінал відбувся 5 жовтня.

Колода 
Фінал відбувся 5 жовтня.

Вільні вправи 
Фінал відбувся 6 жовтня.

Джерела 
 

Чемпіонати світу зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2013
Спорт в Антверпені
Вересень 2013
Жовтень 2013
2013 у Бельгії